. Fano parle Italienne

Patronymes 
 Gino Fano (1871 – 1952), mathématicien italien ;
 Guido Alberto Fano (1875 – 1961), compositeur, pianiste, chef d'orchestre et pédagogue italien ;
 Johan Fano (né en 1978), footballeur péruvien ;
 Michel Fano (né en 1929), compositeur et homme de cinéma français ;
 René Eugène Fano (1878-1937), homme d'affaires français ; 
 René Fano, redirection vers René Eugène Fano ;
 Robert Fano (1917 – 2016), informaticien américain fils de Gino Fano ;
 Ugo Fano (1912 – 2001), physicien américain fils de Gino Fano ;
 Valeriano Fano (1924 – 1997), footballeur et joueur de baseball cubain.

Toponymes 
 Fano, ville italienne de la province de Pesaro et Urbino, dans la région Marches, en Italie centrale ;
 Fanø, île côtière et municipalité du Danemark ;
 Othoni ou Otonoi ou Fano (en grec Οθωνοί), île grecque située dans le canal d'Otrante au large de Corfou, point le plus occidental de la Grèce.

Autres 
 Codage de Shannon-Fano, codage entropique utilisé en compression de données.
 Effet Fano, effet physique observé en spectroscopie, nommé d'après Ugo Fano.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme